Denumirea de Metodievo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Metodievo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Metodievo, un sat în comuna Vărbița, regiunea Șumen.